«Fuckin’ Perfect» («Perfect» в цензурной версии) — песня американской исполнительницы и автора песен Pink из её сборника хитов Greatest Hits… So Far!!!. Песня достигла второй позиции американского чарта Billboard Hot 100. В ноябре 2011 песня была номинирована на «Грэмми» 2012 в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение», но проиграла песне «Someone like You» британской певицы Адель.

О песне 
Песня была написана Pink в соавторстве с Максом Мартином и Shellback; они же выступили продюсерами композиции. Shellback принимал участие в работе над несколькими хитами Pink, в том числе «So What», «Please Don’t Leave Me» и «Raise Your Glass». «Fuckin’ Perfect» представляет собой поп-рок-балладу. Текст песни повествует о том, что даже в самые трудные времена люди должны помнить, что каждый человек идеален. На радио песня попала в цензурной версии и называлась «Perfect». Песня является одной из трех песен записанных для сборника хитов Greatest Hits… So Far!!! вместе с «Raise Your Glass» и «Heartbreak Down». В 2011 году клип на песню был номинирован на премию MTV VMA, но проиграл клипу «Born This Way» американской певицы Леди Гаги.

Критика 
Большинство критиков дали на песню положительные отзывы.

Участники записи 
 Pink, Макс Мартин, Shellback — музыка, слова
 Макс Мартин, Shellback — продюсирование
 Макс Мартин — клавишные
 Shellback — гитара

Список композиций 
 Digital download
 «Fuckin’ Perfect» — 3:33
 «Whataya Want from Me» — 3:46
 «Perfect» — 3:33

 German CD single
 «Fuckin’ Perfect» — 3:33
 «Whataya Want from Me» — 3:46

 Australian digital download EP
 «Fuckin’ Perfect» — 3:33
 «Whataya Want from Me» — 3:46
 «Perfect» — 3:33
 «F**kin’ Perfect» (музыкальное видео) — 4:07

Чарты

Примечания 

Песни, написанные Максом Мартином
Поп-баллады
Рок-баллады
Синглы Пинк
Песни, написанные Shellback
Песни, спродюсированные Shellback
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Баллады 2010-х годов
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом